Алёна Ка́нова (; ) — словацкая спортсменка, специализируется в нескольких паралимпийских видах спорта.

Как игрок в паралимпийский настольный теннис — чемпионка летних Паралимпийских игр 2000, серебряный (2008) и бронзовый (2004, 2012) призёр Паралимпийских игр, чемпионка мира (2002) и четырёхкратная чемпионка Европы (1999, 2005, 2007, 2009).

В составе сборной Словакии участник зимних Паралимпийских игр ,  и .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 

Игроки в настольный теннис Словакии
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Игроки в настольный теннис на летних Паралимпийских играх 2000 года
Игроки в настольный теннис на летних Паралимпийских играх 2004 года
Игроки в настольный теннис на летних Паралимпийских играх 2008 года
Игроки в настольный теннис на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы Паралимпийских игр по настольному теннису
Чемпионы мира по настольному теннису
Чемпионы Европы по настольному теннису
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Словакии
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Кёрлингисты на колясках